Ottendorf kan syfta på:

 Ottendorf – en kommun i distriktet Náchod i Hradec Králové i nordöstra Tjeckien, se Otovice
 Ottendorf – en ort i Tjeckien, se Otice
 Ottendorf, Thüringen – en kommun i Saale-Holzland-Kreisi i Thüringen
 Ottendorf, Schleswig-Holstein – en kommun i Kreis Rendsburg-Eckernförde i Schleswig-Holstein
 Ottendorf-Okrilla – en kommun och ort i Landkreis Bautzen i förbundslandet Sachsen
 Ottendorf an der Rittschein – en kommun i Österrike